

Lieu 
 Tabatha est une ancienne ville de Syrie-Palestine au sud de Gaza.

Prénom 
Tabatha est un prénom féminin porté par :

 Tabatha Cash (née en 1973), journaliste, actrice et présentatrice française.
 Tabatha Coffey (née en 1969), productrice, styliste et animatrice de télévision australienne.
 Tabatha (Tabitha dans la version originale) Stephens, personnage de fiction dans les séries télévisées Ma sorcière bien-aimée (1964-1972) puis Tabatha (1976-1978).

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour Tabatha

Télévision 
 Tabatha, série télévisée américaine, en treize épisodes créée par Jerry Mayer et diffusée entre 1976 et 1978. Il s'agit d'un spin-off de la série Ma sorcière bien-aimée.

Références

Voir aussi 
  (diminutif).
 

Prénom féminin
Prénom américain